...To Be Loved – singel grupy Papa Roach
 To Be Loved – album Michaela Bublé